Vandooren oder Van Dooren ist der Familienname folgender Personen:

 Debby van Dooren (* 1986), deutsch-amerikanische Singer-Songwriterin und Voice-Over-Sprecherin
 Jules Vandooren (1908–1985), französischer Fußballspieler
 Paul Van Dooren (* 1950), belgischer Mathematiker
 Roger Vandooren (1923–1998), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Van Dooren Sisters, deutsche Popgospel-Band